Fronte Democratico – partito politico della Bosnia ed Erzegovina
 Fronte Democratico – coalizione politica montenegrina
 Fronte Democratico di Salvezza Nazionale – partito politico rumeno
 Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina – partito politico e organizzazione militare palestinese
 Fronte Democratico Popolare – coalizione politica italiana
 Fronte Democratico Progressista Repubblicano – coalizione politica italiana
 Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope – coalizione politica etiope
 Partito del Fronte Democratico – partito politico egiziano